En Pologne, Ewelinów peut faire référence à :

 Ewelinów, un village de la voïvodie de Łódź.

 Ewelinów, un village de la voïvodie de Sainte-Croix.